Влади́мир Тимофе́евич Беляко́в () — советский гимнаст, олимпийский чемпион 1952 года в командном первенстве, многократный чемпион СССР. Заслуженный мастер спорта СССР (1947). Орденоносец-орден Знак Почета (1957). 

Окончил ГЦОЛИФК (1951). Выступал за «Динамо». Доцент кафедры физвоспитания МГУ. Автор книг «Мастерство советских гимнастов» и «Очерки о советских гимнастах». Заслуженный работник культуры РФ. Участник ВОВ.

Похоронен на Бабушкинском кладбище в Москве (уч. 24).

Достижения 
 Заслуженный мастер спорта СССР 1947
 Заслуженный тренер РСФСР 1960
 Судья международной категории 1962
 Чемпион Олимпийских игр 1952 в командном первенстве, в личном многоборье занял 6-е место
 Абсолютный чемпион СССР 1944, 1947
 Чемпион СССР 1939, 1940, 1943—1945, 1947 в вольных упражнениях
 Чемпион СССР 1940, 1947 в упражнениях на брусьях
 Чемпион СССР 1946 в опорном прыжке

Примечания

Ссылки 
 Владимир Беляков на Олимпийских играх  

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Преподаватели кафедры физического воспитания МГУ
Заслуженные мастера спорта СССР
Заслуженные тренеры России
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1952 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1952 года
Чемпионы СССР по спортивной гимнастике
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Похороненные на Бабушкинском кладбище